Then and Now — вісімнадцята збірка англійської групи The Who, яка була випущена 30 березня 2004 року.

Композиції 
 I Can't Explain – 2:06
 My Generation – 3:18
 The Kids Are Alright – 2:46
 Substitute – 3:48
 I'm a Boy – 2:37
 Happy Jack – 2:11
 I Can See for Miles – 4:07
 Magic Bus – 3:20
 Pinball Wizard – 3:02
 See Me, Feel Me – 3:26
 Summertime Blues – 3:25 
 Behind Blue Eyes – 3:41
 Won't Get Fooled Again – 8:32
 5:15 – 5:02
 Love, Reign O'er Me – 3:10
 Squeeze Box – 2:42
 Who Are You – 5:05
 You Better You Bet – 5:37
 Real Good Looking Boy – 5:42
 Old Red Wine – 3:43

Склад 
 Роджер Долтрі — вокал
 Джон Ентвістл — бас гітара, бек-вокал;
 Кенні Джонс — ударні
 Піт Таунсенд — гітара, синтезатори, фортепіано

Джерела 
 Then and Now  allmusic
 Then and Now  last.fm

Альбоми The Who